Suddenly peut désigner :

Télévision 

 , titre original dÉtat de choc,  de la  de  ;

 Suddenly, téléfilm de Robert Allan Ackerman diffusé en 1996.

 Cinéma 

 , titre original de Je dois tuer, film américain de Lewis Allen sorti en 1954 ;
 , titre international de Tan de repente, film argentin de Diego Lerman sorti en 2002 ;
 , film suédois de  sorti en 2006 ;
 , film canadien d'Uwe Boll sorti en 2013.

 Musique 

 Album 

 , EP de Allstar Weekend sorti le  ;

 , album d' sorti en  ;
 , album de Billy Ocean sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , premier album solo de Marcus Miller sorti en .

 Chanson 

 , chanson de Nana Mizuki présente sur l'album Magic Attraction sorti le  ;

 , chanson d'Angry Anderson présente sur l'album  sorti en 1986 ;
 , chanson d'Ashley Tisdale présente sur l'album Headstrong sorti le  ;
 , chanson de Billy Ocean présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de BT présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de LeAnn Rimes présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Olivia Newton-John et Cliff Richard présente sur l'album Xanadu sorti en  ;
 , chanson de Sean Maguire présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Toni Braxton présente sur l'album Libra sorti le  ;
 ''', chanson du film Les Misérables'' sorti en 2012.

Homonymie